Дерижа́нов:

 Дерижанов Мартирос Семенович (1867—1900) — лікар, громадський діяч, особистий лікар Лесі Українки в 1897—1898 роках.
 Дерижанов Сергій Мартинович (1898, Армавір — 1945, Іваново) — доктор медичних наук (1935), професор (1932).

Російські прізвища